Konjunkturpaket I steht für:

 das deutsche Maßnahmenpaket „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“ 2008
 die österreichische Mittelstandsförderung (Mittelstandsmilliarde) 2008 und vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen 2009, siehe Konjunkturbelebungspakete I und II